Mogom peut désigner plusieurs localités

Burkina Faso 
 Mogom
 Mogom-Silmi-Mossi

Cameroun 
 Mogom (Kar-Hay)
 Mogom (Mindif)
 Mogom (Moutourwa)